Wössingen ist der Name folgender Orte:

 Wössingen (Walzbachtal), Ortsteil der Gemeinde Walzbachtal im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg
 Wössingen (Unterschneidheim), Ortsteil der Gemeinde Unterschneidheim im Ostalbkreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Vössing